Günzl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Günzl (1854–1918), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Maria Günzl (1896–1983), deutsche Politikerin, MdL Bayern

Siehe auch:
 Günzel